Riverdale puede referirse a:

Entretenimiento 
 Riverdale (Archie Comics), la ciudad ficticia en la que se ambienta el cómic Archie.
 Riverdale (serie de televisión de 1997), un serial televisivo canadiense.
 Riverdale (serie de televisión), una serie de televisión estadounidense basada en la serie de Archie Comics.

Lugares

Canadá 
 Riverdale (Edmonton), Alberta, un barrio.
 Riverdale (Nueva Escocia), una comunidad.
 Riverdale (Toronto), Ontario, un barrio.
 Estación Riverdale (Toronto), una estación de tren.
 Riverdale (distrito electoral provincial), un antiguo distrito electoral provincial.
 Riverdale Ward, un antiguo barrio municipal de la ciudad de Ottawa, Ontario.
 Riverdale (Yukon), un barrio de la ciudad de Whitehorse.

Estados Unidos 
 Riverdale (Little Rock), un barrio de Little Rock, Arkansas.
 Riverdale (California), un lugar designado por el censo.
 Riverdale (Condado de Mendocino, California), una comunidad no incorporada.
 Riverdale (Dakota del Norte), una ciudad.
 Riverdale (Odessa, Delaware), incluido en el Registro Nacional de Lugares Históricos en el Condado de New Castle, Delaware.
 Riverdale (Georgia), un suburbio de Atlanta.
 Riverdale (Chicago), Illinois, un área comunitaria oficial.
 Estación Riverdale (Illinois), una estación de tren.
 Riverdale (Illinois), una villa.
 Riverdale (Iowa), una ciudad.
 Riverdale (Kansas), una comunidad no incorporada.
 Riverdale (Condado de Anne Arundel, Maryland), un lugar no incorporado.
 Riverdale Park (Maryland), una ciudad originalmente llamada Riverdale.
 Estación Riverdale (MARC), una estación de tren.

 Riverdale (Misisipi), una comunidad no incorporada.
 Riverdale (Misuri), una comunidad no incorporada.
 Riverdale (Nebraska), una villa.
 Riverdale (Nueva Jersey), un borough.
 Riverdale (Nueva York), un barrio.
 Estación Riverdale (Metro–North), la estación de tren Metro-North en el Bronx.
 Riverdale (Dayton, Ohio), un barrio.
 Riverdale (Utah), una ciudad.
 Riverdale (Virginia), un lugar designado por el censo.
 Riverdale (Roanoke, Virginia), un barrio.

Jamaica 
 Riverdale (Jamaica), un asentamiento.

Nueva Zelanda 
 Riverdale (Nueva Zelanda), un suburbio de Gisborne.